J&S Cup 2004 – tenisowy turniej WTA kategorii II w sezonie 2004 z cyklu J&S Cup rozgrywany w dniach 26 kwietnia – 2 maja 2004 roku w Warszawie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 585 000 dolarów amerykańskich.

Mecze turnieju głównego

I runda

II runda

Ćwierćfinały: drabinka turniejowa

Występy polskich zawodniczek 
Marta Domachowska awansowała do drugiej rundy turnieju głównego, pokonując w pierwszej mało znaną Amerykankę Schlukebir 6/4 6/0. W kolejnym spotkaniu przegrała z Silvią Fariną Elią. To jedyna polska tenisistka, która wystąpiła w turnieju głównym. Eliminacji nie przeszły: Marta Leśniak, Joanna Sakowicz, Karolina Kosińska, Magdalena Kiszczyńska i Anna Bielen-Żarska.

Grające z dziką kartą Klaudia Jans i Alicja Rosolska odpadły w pierwszej rundzie gry podwójnej z siostrami Serra-Zanetti. Kwalifikantki Marta Domachowska i Juliana Fedak również przegrały pierwsze spotkanie, też z Włoszkami: Francescą Schiavone i Silvią Fariną Elią.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2004 w tenisie ziemnym
2004
2004 w polskim sporcie